Sabaneta (Barinas) –  città dello Stato venezuelano di Barinas
 Sabaneta (Antioquia) –  città colombiana nel Dipartimento di Antioquia
 San Ignacio de Sabaneta –  comune della Repubblica Dominicana
 Sabaneta –  città del Venezuela situata nello Stato di Barinas